Ядерная стратегия — система военных и политических доктрин, некоторых государств, регулирующих создание и применение ядерного оружия, составляет основу стратегии ведения ядерной войны. 

Тем не менее, ядерная стратегия не может быть рассмотрена исключительно как тип военной стратегии, поскольку комплекс методов, рассматриваемых в ней, в корне отличен от всех прочих военных доктрин.

Кроме вопросов непосредственно ведения ядерной войны, ядерная стратегия рассматривает методы небоевого применения ядерных арсеналов: как аргумента на международных переговорах и средства политического давления. Ядерная стратегия регулирует позицию государства в отношении проблемы ядерного распространения и поддержания ядерного паритета.

Понятия ядерной стратегии 
Ниже представлены, по мнению некоторых, понятия ядерной стратегии:

 Реалистическое устрашение
 Гибкое реагирование
 Массированное возмездие
 Неприменение первым
 Первый удар
 Второй удар
 Подлётное время
 Сдерживание
 Ядерный паритет
 Ядерная триада
 Ядерный шантаж
 и другие

См. также 
 Nuclear Posture Review

Примечания

Литература 
 
 Baylis, John, and John Garnett. Makers of Nuclear Strategy. London: Pinter, 1991. ISBN 1-85567-025-9.
 Brodie, Bernard. The Absolute Weapon. Freeport, N.Y.: Books for Libraries Press, 1946.
 Brodie, Bernard. Strategy in the Missile Age. Princeton: Princeton University Press, 1959.
 Dunn, Lewis A. Deterrence Today — Roles, Challenges, and Responses Paris: IFRI Proliferation Papers n° 19, 2007.
 Freedman, Lawrence. The Evolution of Nuclear Strategy. 2nd ed. New York: St. Martin’s Press, 1989. ISBN 0-333-97239-2 .
 Kahn, Herman. On Thermonuclear War. 2nd ed. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1961.
 Kaplan, Fred M. The Wizards of Armageddon. New York: Simon and Schuster, 1983. ISBN 0-671-42444-0.
 Kissinger, Henry A. Nuclear Weapons and Foreign Policy. New York: Harper, 1957.
 Rai Chowdhuri, Satyabrata.  Nuclear Politics: Towards A Safer World, Ilford: New Dawn Press, 2004.
 Rosenberg, David. «The Origins of Overkill: Nuclear Weapons and American Strategy, 1945—1960.» International Security 7, 4 (Spring, 1983): 3-71.
 Schelling, Thomas C. The Strategy of Conflict. Cambridge: Harvard University Press, 1960.
 Schelling, Thomas C. Arms and Influence. New Haven: Yale University Press, 1966.
 Smoke, Richard. National Security and the Nuclear Dilemma. 3rd ed. New York: McGraw-Hill, 1993. ISBN 0-07-059352-3.
 Wohlstetter, Albert. «The Delicate Balance of Terror.» Foreign Affairs 37, 211 (1958): 211—233.

Ссылки